Physella conoidea är en snäckart som först beskrevs av P. Fischer och Joseph Charles Hippolyte Crosse 1886.  Physella conoidea ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
conoidea